Busuanga – synonim dla rodzaju Tylosurus
 Busuanga (wyspa) – wyspa w prowincji Palawan, Filipiny